Persico puede referirse a:

 Persico Dosimo,  localidad y comuna de la provincia de Cremona, región de Lombardía, Italia.
 Zelo Buon Persico, localidad y comuna de la provincia de Lodi, región de Lombardía, Italia.